Die Liste der deutschen Teilnehmer an europäischen Vereinswettbewerben im Fußball bietet einen Überblick über die aus Deutschland kommenden Teilnehmer und Gewinner der europäischen und interkontinentalen Klubfußballwettbewerbe an. Im Detail sind dies die UEFA Champions League (bzw. der Europapokal der Landesmeister als Vorgängerwettbewerb), die UEFA Europa League (bzw. der UEFA-Pokal als Vorgängerwettbewerb), die UEFA Europa Conference League, der ehemalige Messestädte-Pokal, der ehemalige Europapokal der Pokalsieger und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (bzw. der Weltpokal als Vorgängerwettbewerb) bei den Herren sowie die UEFA Women’s Champions League (bzw. der UEFA Women’s Cup als Vorgängerwettbewerb) bei den Damen.

Deutsche Teilnahmen in den jeweiligen Europapokalen 
Bis zur Saison 1991/92 haben sowohl Teams aus der Bundesrepublik Deutschland als auch aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik am Europapokal teilgenommen. Für diese Spielzeiten sind die Mannschaften aus der BRD jeweils erstgenannt und die Teilnehmer der DDR jeweils letztgenannt.

Europapokal der Landesmeister / Champions League 
Bis 1997 war zunächst nur der jeweilige Landesmeister für den Wettbewerb qualifiziert. Ab der Spielzeit 1997/98 wurde dies auf den Vizemeister ausgedehnt und mit Beginn der Spielzeit 1999/2000 konnten sich darüber hinaus die jeweils in der Bundesliga dritt- und viertplatzierten Vereine über eine Qualifikationsrunde für den Wettbewerb qualifizieren. Zur Spielzeit 2002/03 reduzierte sich die Anzahl der deutschen Teilnehmer auf drei; ab 2018 profitierte die deutschen Vereine von einer erneuten Reform, wonach den vier bestplatzierten Ligen der UEFA-Fünfjahreswertung jeweils vier fixe Startplätze zustehen. Seit 2015 erhält auch der Sieger der UEFA Europa League einen garantierten Startplatz im Champions-League-Wettbewerb der Folgesaison; 2022/23 sind daher erstmals fünf deutsche Mannschaften teilnahmeberechtigt.

West- und Ostdeutsche Teilnehmer bis 1992

Gesamtdeutsche Teilnehmer seit 1992

Europapokal der Pokalsieger (1960–1999) 
Für diesen Wettbewerb waren die jeweiligen Pokalsieger der BRD bzw. DDR qualifiziert. Er wurde in der Saison 1998/99 letztmals ausgetragen. Seitdem ist der Pokalgewinner für den UEFA-Pokal bzw. seit 2009 für die UEFA Europa League qualifiziert.

West- und Ostdeutsche Teilnehmer bis 1992

Gesamtdeutsche Teilnehmer seit 1992

Messestädte-Pokal (1955–1971) 
Für diesen Wettbewerb startberechtigt waren jeweils Städteteams oder Klubs als Vertreter von Handelsstädten. Oftmals wird der Messestädte-Pokal als Vorgängerwettbewerb des UEFA-Pokals bezeichnet. Dies ist jedoch nicht korrekt. Vielmehr ersetzte der UEFA-Pokal den Messestädte-Pokal nach dessen letzter Austragung 1970/71.

UEFA-Pokal / UEFA Europa League

West- und Ostdeutsche Teilnehmer bis 1992

Gesamtdeutsche Teilnehmer seit 1992

UEFA Conference League

Anzahl der Teilnahmen deutscher Vereine in den europäischen Pokalwettbewerben 

Hinweise: Absteiger von der Champions-League in die Europa League sind jeweils in beiden Wettbewerben aufgeführt, werden aber in der Gesamtsumme nicht doppelt gezählt. Stand: März 2022/23

UEFA Women’s Cup / UEFA Women’s Champions League 
Für die zur Saison 2009/10 eingeführten UEFA Women’s Champions League waren zunächst der deutsche Meister und Vizemeister direkt qualifiziert; seit 2021 hat die Bundesliga einen dritten Startplatz. Bei einem Titelgewinn einer deutschen Mannschaft ist diese ebenfalls startberechtigt, sofern sie sich nicht bereits über die Ligaplatzierung qualifiziert hat. Der Vorgänger der Champions League war bis 2009 der UEFA Women’s Cup, für den sich der deutsche Meister qualifizierte.

Anzahl der Teilnahmen deutscher Frauenfußballvereine in den europäischen Pokalwettbewerben 

Stand: Saison 2022/23

Deutsche Sieger in den jeweiligen Europapokalen

Europapokal der Landesmeister / Champions League 
 1974 FC Bayern München
 1975 FC Bayern München
 1976 FC Bayern München
 1983 Hamburger SV
 1997 Borussia Dortmund
 2001 FC Bayern München
 2013 FC Bayern München
 2020 FC Bayern München

Europapokal der Pokalsieger 
 1966 Borussia Dortmund
 1967 FC Bayern München
 1974 1. FC Magdeburg (DDR)
 1977 Hamburger SV
 1992 SV Werder Bremen

UEFA-Pokal / Europa League 
 1975 Borussia Mönchengladbach
 1979 Borussia Mönchengladbach
 1980 Eintracht Frankfurt
 1988 Bayer 04 Leverkusen
 1996 FC Bayern München
 1997 FC Schalke 04
 2022 Eintracht Frankfurt

UEFA Women’s Cup / UEFA Women’s Champions League 
 2002 1. FFC Frankfurt
 2005 1. FFC Turbine Potsdam
 2006 1. FFC Frankfurt
 2008 1. FFC Frankfurt
 2009 FCR 2001 Duisburg
 2010 1. FFC Turbine Potsdam
 2013 VfL Wolfsburg
 2014 VfL Wolfsburg
 2015 1. FFC Frankfurt

Deutsche Teilnehmer und Sieger im Weltpokal / bei der Klub-Weltmeisterschaft

Teilnahmen 
 1976 FC Bayern München
 1977 Borussia Mönchengladbach
 1983 Hamburger SV
 1997 Borussia Dortmund
 2001 FC Bayern München
 2013 FC Bayern München
 2020 FC Bayern München

Siege 
 1976 FC Bayern München
 1997 Borussia Dortmund
 2001 FC Bayern München
 2013 FC Bayern München
 2020 FC Bayern München

Siehe auch 
 Liste der Fußball-Europapokalsieger
 UEFA Champions League
 UEFA Europa League
 UEFA Europa Conference League 
 Europapokal der Pokalsieger
 Messestädte-Pokal
 UEFA Women’s Champions League

Literatur 
 100 Jahre DFB: Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes Berlin. Deutscher Fußball-Bund (Hrsg.). Sportverlag, 1999, ISBN 3-328-00850-0 und ISBN 3-328-00870-5 (Geschenkausg.)
 Klaus Querengässer: Fußball in der DDR 1945–1989. Teil 5: Der Europapokal (= AGON Sportverlag statistics. Band 23). AGON Sportverlag, Kassel 1995, ISBN 3-928562-74-6.

Weblinks 
 fussballdaten.de
 Teilnehmer Europapokal auf linguasport.com

Deutsche Teilnehmer Europapokal
Deutsche Teilnehmer Europapokal